Asterisco – carattere tipografico
 Asterisco – oggetto liturgico
 Asterisco – programma televisivo latinoamericano
 Asterisco – festival cinematografico LGBT